CloakNT — игровой движок, разработанный словацкой компанией Cauldron HQ и впервые примененный в трёхмерном шутере от первого лица «Chaser: Вспомнить всё» 2003 года выпуска.

История разработки 
CloakNT — второй игровой движок компании Cauldron HQ, в то время, как первый — the Mist engine, использовался компанией с 1998 года. Работу над Cloak () (первоначальное название) планировалось завершить работу ещё в 2000 году, однако было решено продолжить разработку, в результате чего были добавлены новые функции, а название переменилось на CloakNT.

В 2003 году состоялся выход Chaser (в России изданной как «Chaser: Вспомнить всё»), первой игры на основе данной технологии. В комплекте с игрой поставляется редактор уровней.

Игра Gene Troopers (2005 год), по некоторым данным, уже использовала вторую версию этого движка. Battle for the Pacific — третью (CloakNT3). Движок постоянно дорабатывается и совершенствуется. Последние игры, в которых он использован, относятся к линейке игр Cabela’s и выполнены в жанре симулятора охоты.

Технические характеристики 
Исходный код движка написан на языке программирования C++. Будучи первоначально ПК-эксклюзивным, позднее движок был портирован на игровые консоли PlayStation 2, PlayStation 3, GameCube, Xbox, Xbox 360 и Wii.

Встроенный физический движок поддерживает распознавание столкновений и физику твердых объектов, но в некоторых играх на движке CloakNT используется специализированный движок Havok. Для работы со светом поддерживается: попиксельное освещение, использование лайтмапов, динамические тени и затенения.

Система частиц позволяет создавать на уровне объемный туман, эффекты взрывов и т.д. Также может осуществляться деформация объектов, морфинг, шейдерные эффекты (с помощью которых можно сделать водную поверхность с отражениями и светопреломлениями), несколько типов анимации, рельефное текстурирование, эффекты твердых поверхностей (металл, пластик, стекло). Позднее в движок были интегрированы и такие техники пост-обработки, как глубина резкости и HDR. На примере игры Chaser, ресурсы хранятся в архивах с расширением .fs.

Построение уровней происходит по «портальной» системе, что в отличие от BSP-метода, позволяет создавать более масштабные открытые территории, которые включают себя и здания с проработанными помещениями.

Игры, использующие CloakNT 
 2003 — Chaser: Вспомнить всё
 2004 — Conan: The Dark Axe
 2005 — Knights of the Temple 2
 2005 — Gene Troopers
 2006 — The History Channel: Civil War — A Nation Divided
 2007 — The History Channel: Battle for the Pacific 
 2007 — Soldier of Fortune: Payback
 2008 — History Civil War: Secret Missions
 2008 — Secret Service: Ultimate Sacrifice
 2009 — Cabela's Big Game Hunter 2010
 2009 — Jurassic: The Hunted
 2010 — Cabela's Dangerous Hunts 2011
 2011 — Cabela's Adventure Camp
 2011 — Cabela's Big Game Hunter 2012
 2012 — Cabela's Dangerous Hunts 2013
 2013 — Cabela's Dangerous Hunts 2014
 2013 — Cabela's Big Game Hunter: Pro Hunts

См. также 
 Игровой движок
 Подпрограммное обеспечение
 Список игровых движков

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммерческие игровые движки